William Press, (né en 1948), un informaticien américain.
 William Press un lutteur britannique des Jeux Olympiques de 1908.